, si riferisce a:
 Nikolaevsk – città russa dell'Oblast' di Volgograd
 Nikolaevsk – località dell'Alaska
 Nikolaevsk-na-Amure – città della Russia
 Nikolaevsk – denominazione fino al 1935 di Pugačëv, città russa dell'Oblast' di Saratov
 Nikolaevsk – denominazione fino al 1935 di Kostanaj, città del Kazakistan

Pagine correlate
Nikolaev
Nikolaevskij